Das Adjektiv illyrisch bezieht sich auf

eine Region auf der Balkanhalbinsel, das historische Illyrien
das Volk der Illyrer
die illyrische Sprache
eine veraltete Bezeichnung für die südslawischen Sprachen, siehe illyrische Sprache (Neuzeit)
eine panslawische Politik, die Illyrische Bewegung
ein Klima im Südosten Österreichs und Slowenien, siehe Illyrisches Klima

Siehe auch:
 Liste der illyrischen Stämme